Kazimierz Bogacz (1914–2015), żołnierz Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego
 Kazimierz Bogacz (1926-1979), geolog, wykładowca akademicki
 Kazimierz Bogacz (1905-1960), elektryk, prodziekan Wydz. Elektrycznego Politechniki Gdańskiej